

Cina 
 Tong – società segreta sino-americana

Geografia 
 Tong – isola della Papua Nuova Guinea, che si trova ad est di quella di Manus nel mare di Bismarck

Persone 
 Anote Tong (1952) – politico gilbertese
 Bao Tong (1932) – politico cinese
 Cai Tong-Tong (1990) – ginnasta cinese
 Guan Tong (...–960) – pittore cinese
 Goh Chok Tong (1941) – politico singaporiano
 Jia Tong (1991) – tuffatrice cinese
 John Tong Hon (1939) – cardinale e vescovo cattolico cinese
 Ly Tong (1946-2019) – attivista e aviatore vietnamita
 Pang Tong (179-214) – militare e stratega cinese
 Pham Xuan Tong (1947) – artista marziale vietnamita
 Simon Tong (1972) – chitarrista e tastierista inglese
 Stanley Tong (1960) – regista e stuntman cinese di Hong Kong
 Su Tong (1963) – scrittore cinese
 Trần Nhân Tông (1258-1308) – terzo imperatore della dinastia Trần del Vietnam
 Valérie Tong Cuong (1964) – scrittrice francese
 Wang Tong (1993) – calciatore cinese
 Wen Tong (1018-1079) – pittore e poeta cinese
 Winston Tong (1951) – cantante e attore statunitense di origini cinesi